Diese Seite zeigte alle detaillierten Einzelergebnisse der Schwimmweltmeisterschaften 2013 in Barcelona:

Verwendete Abkürzungen 

 WR = Weltrekord
 CR = Weltmeisterschaftsrekord
 ER = Europarekord
 AM = Amerikarekord
 OC = Ozeanienrekord
  = did not start
  = did not finish
  = Disqualifikation
 OTL = Out of Time Limit

Beckenschwimmen

Männer

Freistil

50 m Freistil

100 m Freistil

200 m Freistil

400 m Freistil

800 m Freistil

1500 m Freistil

Rücken

50 m Rücken

100 m Rücken

200 m Rücken

Brust

50 m Brust

100 m Brust

200 m Brust

Schmetterling

50 m Schmetterling

100 m Schmetterling

200 m Schmetterling

Lagen

200 m Lagen

400 m Lagen

Staffel

4 × 100 m Freistilstaffel

4 × 200 m Freistilstaffel

4 × 100 m Lagenstaffel

Frauen

Freistil

50 m Freistil

100 m Freistil

200 m Freistil

400 m Freistil

800 m Freistil

1500 m Freistil

Rücken

50 m Rücken 

 Missy Franklin belegte im Vorlauf Rang 13, verzichtete aber auf eine weitere Teilnahme am Wettbewerb.

100 m Rücken 

 Katinka Hosszú belegte im Vorlauf Rang 2, verzichtete aber auf eine weitere Teilnahme am Wettbewerb.

200 m Rücken

Brust

50 m Brust

100 m Brust

200 m Brust

Schmetterling

50 m Schmetterling

100 m Schmetterling

200 m Schmetterling

Lagen

200 m Lagen 

 Emily Seebohm belegte im Halbfinale Rang 6, verzichtete aber auf eine Finalteilnahme.

400 m Lagen

Staffel

4 × 100 m Freistilstaffel

4 × 200 m Freistilstaffel

4 × 100 m Lagenstaffel

Weblinks 
 Offizielle Seite der Schwimm-WM 2013 (englisch)
 Seite der FINA zur Schwimm-WM 2013 (englisch)

2013
Sportveranstaltung 2013
Sportveranstaltung in Barcelona